Latin kan syfta på:

 Latin – ett språk
 Senlatin – den senlatinska perioden varade från cirka 200 e.Kr. till cirka 600 e.Kr. eller 700 e.Kr.
 Vulgärlatin – ett samlingsnamn för de dialekter som talades framför allt i de västra provinserna av det Romerska riket fram till omkring 800-talet
 Medeltidslatin – latinet 600–1500
 Nylatin – latin med nybildningar för begrepp som inte fanns under romarrikets tid
 Latinamerika – en gemensam benämning på de länder i Sydamerika och södra Nordamerika där latinska språk dominerar
 Latin-1 – en standard för teckenkodning
 The Latin Kings – en svensk hiphopgrupp
 Latinsegel – en trekantig segeltyp

Se även
 Latinsk
 Latinisering